Тепляков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Тепляков, Анатолий Иннокентьевич (род. 1952) — российский композитор.
 Тепляков, Валентин Васильевич (1951—2020) — российский театральный режиссёр и педагог, заслуженный артист Российской Федерации (2000).
 
 Тепляков, Виктор Григорьевич (1804—1842) — русский поэт «золотого века», путешественник, дипломат, масон. 
 Тепляков, Виталий (род. 1969) — советский и туркменский футболист 
 
 Тепляков, Владимир Александрович (1925—2009) — советский физик, специалист в области физики ускорителей в ИФВЭ (Протвино).
 Тепляков, Игорь Васильевич (род. 1939) — оператор установки по производству остаточных масел Ангарского нефтехимического комбината Иркутской области, Герой Социалистического Труда.
 Тепляков, Леонид Митрофанович (1939—2016) — хормейстер и дирижёр Мариинского театра, заслуженный артист РСФСР.

